John Forbes Nash jr. (1928-2015), Amerikaanse wiskundige en winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie.
 John Nash (architect) (1752-1835), Britse architect die naam maakte tijdens de Regency.
 John Nash (kunstenaar) (1893-1977), Britse schilder en illustrator.
 Johnny Nash (1940), een Amerikaanse zanger.